Ruta 14 o Carretera 14 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 14.
 Ruta Nacional A014, en la Provincia de San Juan.
 Ruta Provincial 14, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 14, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia  
 Ruta 14 de la Red Vial Fundamental.

España 
 Carretera C-14, en Cataluña.
 Ruta Ma-14, en Mallorca.

Estados Unidos  
 Ruta 14 en Illinois.
 Ruta Estatal de California 14.
 Ruta de Illinois 14.
 Ruta Estatal de Alabama 14.
 Ruta de Rhode Island 14.
 Carretera de Luisiana 14.
 Carretera Estatal de Indiana 14.
 Carretera de Nebraska 14.
 Carretera Estatal de Idaho 14.

México 
 Carretera Federal 14.

Unión Europea 
 Ruta europea E14.

Uruguay 
 Ruta 14.

Ruta 014